Кочедыково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочедыково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Кочедыково — деревня в Конаковском районе Тверской области.